Let's hear it for the boy (album), muziekalbum van Deniece Williams
Let's hear it for the boy (lied), titeltrack van dat album en filmmuziek uit Footloose